Дмитро Коміссаренко (нар. 4 січня 1984, Запоріжжя, Україна) — український фотограф, видавець, засновник та редактор незалежної газети NVRMIND paper.

Відомий своїми чорно-білими роботами в жанрі портрету та еротичної фотографії. Неодноразово був долучений до знакових фотопроєктів, присвячених українському національному костюму і його впливу на сучасну моду. Також співпрацював з багатьма популярними українськими артистами, дизайнерами та іншими діячами культури.

Творча діяльність

Фотографія 
Дмитро Коміссаренко розпочав свою творчу діяльність одразу по переїзду з Запоріжжя в Дніпро у 2012 році. Вже наступного року відбувається знайомство з Павло Варениця, лідером рок-гурту Epolets, яке визначає напрямок роботи фотографа найближчі роки — музична фотографія. Завдяки постійній плідній співпраці з гуртом, Дмитро потрапляє у шорт-ліст конкурсу на найкращу музичну live-фотографію впливового музичного видання New Musical Express.

З 2014 року проживає в Києві.

Серед інших відомих українських музикантів, які у різні роки потрапляли до об'єктиву фотографа були: Alyona alyona, O.Torvald, Fontaliza, Макс Барських, Jerry Heil, Антон Савлєпов та інші.

У 2015 році в рамках Українського тижня моди спільно з Національним центром народної культури «Музей імені Івана Гончара» та за підтримки Нового каналу створюється проєкт «Витоки», який був покликаний розповісти про український національний костюм як про невичерпне джерело – джерело натхнення, джерело ідей. Дмитро Коміссаренко був представлений як фотограф проєкту, а його роботи були опубліковані в Vogue Italia, а також прикрашали обкладинки модних журналів в Канаді та Великій Британії. 

У 2016році, після знайомства з дизайнером Bob Basset, починає працювати у жанрі еротичної фотографії, спочатку доповнюючи образи оголених чоловіків шкіряними масками дизайнера. Так був створений новий флагманський фотопроєкт «The M».

Вже у 2017 році проєкт «Витоки» продовжується під назвою «Буденність» і присвячений щоденній красі України.

Також у 2017 році Дмитро Коміссаренко починає співпрацювати з українським режисером Аланом Бадоєвим. Ними була створена перша українська обкладинка чоловічого L'Officiel Україна, на якій і був представлений режисер. Через три роки спільної значна частина фотографій публікується біографічній книзі «Алан Бадоєв. Світ, що був створений Аланом».

У 2019 році на аукціоні Лондонської мистецької галереї The Little Black Gallery було продано обидві представлені роботи Дмитра Коміссаренка.

Навесні 2020 року відбулася презентація книги «BOYS! BOYS! BOYS!» видавництва teNeues, в якій була надрукована робота з серії «The M». Всі кошти з продажу книги були перераховані до Центру боротьби зі СНІДом Елтона Джона.

8 листопада 2021 відбувається презентація тизеру фільму та фотовиставки Дмитра Коміссаренка «Мій юний принц» - перший повнометражний художній фільм на тему складних стосунків підлітків з батьками з ЛГБТ сюжетом, котрий знімуть в Україні й виключно українською командою.

У квітні 2022 року, через півтора місяці після початку повномасштабного наступу росії на Україну і подій у Бучі, Дмитро Коміссаренко разом з фольклористкою та етнографкою Марією Квіткою і у колаборації з українським художником Данієлєм Скрипником створюють фотопроєкт «Вільні», присвячений неповторній та самобутній українській культурі. Проєкт мав на меті підтримати українців, надихнути та підійняти дух у важки часи. Серед тих, хто відзначив проєкт, була і перша пані України Олена Зеленська.

У червні цього ж року Дмитро Коміссаренко знов співпрацює з Аланом Бадоєвим над створенням його візуального образу для майбутнього документального фільму «Довга доба», який у художній формі осмислює свіжі та ще такі болісні події війни. Презентація проєкту відбулася в ранковому випуску Сніданок з 1+1.

8 липня 2022 року відбулося відкриття виставки «Straw Hat», на якій були представленні фотографії, створені за участі українського модного бренду Vozianov.

Відео роботи 
28 лютого 2020 року відбулася прем'єра першої музикальної відео-роботи створеної Дмитром Коміссаренко на пісню Макса Барських «Небо льёт дождем».

Видавнича та редакційна діяльність 
У 2016 році в Києві Дмитром Коміссаренко був заснований арт-журнал NVRMIND paper, який друкувався на газетному папері виключно в чорно-білому кольорі. Серед тем, які охоплювало видання були: фотографія, музика, мода та кіно. Перевага надавалася візуальній складовій, але також на сторінках журналу були присутні статті та інтерв'ю, які виходили українською і англійською мовами. Першим запрошеним гостем, який був на обкладинці першого випуску був Артур Гаспар — колишній учасник гурту Kazaky. А більшість пілотного матеріалу було зроблено на фестивалі Sziget у Будапешті. 

25 грудня 2021 року, на честь п'ятиріччя NVRMIND paper відбувся реліз книги «NVRMIND. Book of Stories», яка і стала фінальним випуском.

Примітки

Посилання 
Офіційний сайт-магазин

Коміссаренко Дмитро у соціальній мережі «Instagram»
Фотографи XXI століття
Мистецтво 2020-х років
__БЕЗ_РЕДАГУВ_РОЗДІЛУ__
__БЕЗ_ПОСИЛАННЯ_НА_НОВИЙ_РОЗДІЛ__
Фотографія
Народились 4 січня
Народились 1984
Українські фотографи